Nienborg bezeichnet:
 Nienborg, ein Dorf im Münsterland
 verschiedene Personen mit diesem Namen:
 Hans August Nienborg (1660–1729), kursächsischer Oberlandfeldmesser, Kartograf und Markscheider
 Samuel Nienborg (um 1615–1681), kursächsischer Ingenieurleutnant, Landfeldmesser, Kartograf und Markscheider
Siehe auch:
 Nienburg